Boka lahko pomeni

 Boka, slap in hudournik, pritok Soče
 Boka, kraj v Srbiji, v občini Sečanj
 Boka Kotorska, zaliv v Črni gori